Годов:

 Годов, Михаил Прокофьевич (1896—?) — советский государственный деятель.
 Годов (Зборовский район) — село, Годовский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.